Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988 w Seulu rozgrywane było w dniach 18 - 24 września. W zawodach wzięło udział 396 strzelców z 66 krajów: 111 kobiet i 285 mężczyzn. Do programu igrzysk włączono strzelanie z pistoletu pneumatycznego z 10 m. W konkurencjach skeetu i trapu, panie nadal rywalizowały razem z mężczyznami. Polacy nie zdobyli żadnego medalu.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Konkurencje mieszane

Klasyfikacja medalowa

Występy Polaków

Bibliografia 
 
 Baza danych MKOL
 Wyniki w języku polskim

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1988
1988